Exerzitium (lateinisch exercitium ‚Übung‘) bezeichnet:
 geistige, mentale Übung, oft im religiösen Kontext; siehe Exerzitien
 veralteter Ausdruck für schulische Übung oder Hausarbeit; siehe Hausaufgabe
 veralteter Ausdruck für Übung im Allgemeinen, später insbesondere beim Militär; siehe Exerzieren
 standesgemäße Übungen für den Adel bestehend aus Reiten, Fechten und Tanzen. Dieses fand seine Fortsetzung an den Universitäten, wo es Jahrhundert zu diesem Zwecke Fecht-, Reit- und Tanzmeister gab. siehe Exerzitienmeister (Universität)
 Beim Reiben eines Salamander (Ritual) erfolgt als Teil des Ritual das Kommando ad exercitium salamandri.